AEB steht für:
 AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software, Softwareunternehmen
 Ambulante Ethikberatung, Ethikberatung im Gesundheitswesen 
 Afrikaner Eenheidsbeweging, politische Partei in Südafrika
 Agência Espacial Brasileira, die zivile brasilianische Raumfahrtagentur
 American Egg Board, eine amerikanische Marketingorganisation
 Applikationszentrum Elektronik Berlin, siehe VEB Applikationszentrum
 Arbeitskreis für die Erfassung, Erschließung und Erhaltung historischer Bucheinbände
 Aufstellung der Entgelte und Budgetberechnung im Krankenhauswesen
 Auto Exposure Bracketing, eine automatisch erstellte Belichtungsreihe
 Autonomous Emergency Braking, ein Notbremsassistent für Autos, siehe Fahrerassistenzsystem #Liste der Fahrerassistenzsysteme

aeb steht für:
 Tunesisch-Arabisch (ISO-639-3-Code)

Abkürzung